Chatsworth (Derbyshire)
Chatsworth (Georgia)
Chatsworth (Illinois)
Chatsworth (Iowa)
Chatsworth (West-Kaap)
Chatsworth House, een Engels landhuis in Derbyshire